Аху́ново — название населённых пунктов в России:

 Ахуново — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Ахуново — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Ахуново — деревня в Салаватском районе Башкортостана.
 Ахуново — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Ахуново — деревня в Актанышском районе Татарстана.

См. также 
 Ахун (значения)